Manuzzi ist der Familienname folgender Personen:
 Dino Manuzzi (1907–1982), italienischer Sportfunktionär und Unternehmer
 Luciano Manuzzi (* 1952), italienischer Regisseur
 Roberto Manuzzi (* 1956), italienischer Jazz-Saxofonist